Zecher steht für:

 Groß Zecher, Ort im schleswig-holsteinischen Kreis Herzogtum Lauenburg
 Klein Zecher, Ort im schleswig-holsteinischen Kreis Herzogtum Lauenburg
 Teilnehmer an einem Trinkgelage (Zechgelage)

Zecher ist der Familienname folgender Personen:
 Ernst Zecher, österreichischer Gärtner und Botaniker
 Finn Zecher (* 2000), deutscher Handballtorwart
 Irmgard Zecher (1920–2011), deutsche Politikerin
 Reinhard Zecher (* 1948), deutscher Philosoph

Siehe auch: